A Economia da Saúde Mental é um ramo da economia que se preocupa com os assuntos relacionados à eficiência, efetividade, valor e comportamento na produção e consumo da saúde Mental  e assistência médica.as doenças mentais representam um enorme custo para a sociedade e para os cuidados de saúde,a economia da saúde aplicada à saúde mental poderia ajudar na otimização da alocação de recursos para a atenção em saúde mental e para uma melhor tomada de decisão em termos de equilíbrio de custos e benefícios,as intervenções e o tratamento também devem ser escolhidos na prática médica geral e na política de decisão pública, de acordo com os princípios de custo-efetividade, carga de doença e eqüidade,a qualidade do atendimento está relacionada com melhores resultados, maior qualidade de vida para os clientes e com menores custos para a sociedade e sistema de saúde.

Saúde
Economia social